Limnaeus, Limnées, Limnetes ou Limnagenes, c'est-à-dire habiter ou être né dans un lac ou un marais, est un ancien nom grec de plusieurs divinités que l'on a fait jaillir d'un lac, ou qui avaient leur temple, près d'un lac. Les instances sont, Dionysos à Athènes, et Artémis à Sicyon, près d'Épidaure, à la frontière entre la Laconie et la Messénie, près de Calamae, Patrae; il est également utilisé comme nom des nymphes qui habitent dans les lacs ou des marais.

Limnaeus ou Limnaios comme nom masculin:
 Limnaeus, un général d'Alexandre le Grand à la bataille de Malli (voir Habreas)
 Limnaios fils de Harpalos, un propriétaire foncier; il a reçu en successions du roi Lysimaque, la Chalcidice
 Limnaios et Lysanias aidé à Rhodes après tremblement de terre de -226
 Limnaeus, un ambassadeur de Philippe V de Macédoine (voir Cycliades)
 Saint Limnaeus, disciple de saint Thalassius, un ermite, en Syrie (). Théodoret de Cyr rapporte que Limnaeus a vécu de cette façon depuis trente-huit ans.
 Johannes Limnaeus (Johann Wirn) (1592-1663) professeur d'allemand, qui a écrit un ouvrage intitulé "Jus publicum Imperii Romano-Germanici"
 Georg Limnaeus (1554-1611), professeur de mathématiques allemand à Iéna
 Limnaeus Billberg, 1820, genre de Coléoptères de la famille des Dryopidae
 Limnaeus est aussi un épithète spécifique en zoologie, par exemple Austrofundulus limnaeus, un poisson, Gammarus limnaeus, un amphipode.

Voir aussi
Lymnaea

Références 

Épiclèse de la mythologie grecque
Prénom
Saint syrien